Es gibt mehrere historische Personen mit dem Namen Richwin:

 Richwin (Padua) (765–1. Oktober 804), Graf von Padua (verheiratet mit Gisela, der Tochter Karls des Großen)
 Richwin (Montpellier) († 817), Bischof von Montpellier
 Richwin (Poitou) (um 832), Graf von Poitou
 Richwin (Nantes) († 25. Juni 841 in der Schlacht von Fontenoy-en-Puisaye), Graf von Nantes
 Richwin (Verdun) (* zwischen 867 und 908; † 923), (ermordet von Graf Boso, Bruder König Rudolfs), Graf von Verdun, war zudem Laienabt des Klosters St.-Pierre-aux-Nonnains in Metz
 Richwin I. (Wied) († 922), Graf von Wied
 Richwin (Straßburg) († 933), Bischof von Straßburg
 Richwin II. (Wied) († 963), Graf von Wied
 Richwin (um 896/97), Bischof von Basel
 Richwin (Dillingen) (Hupaldinger) (920–973), Graf von Dillingen
 Richwin (Montpellier) († 975), Bischof von Montpellier
 Richwin III. (Wied) († 992), Graf von Wied
 Richwin (Scarpone) († nach 1028), Graf von Scarpone
 Richwin (Mömpelgard) († 1053), Graf von Mousson
 Richwin IV. (Wied) († 1112), Graf von Wied, ab 1093 Graf zu Kempenich
 Richwin (Naumburg) († 1125), Bischof von Naumburg von 1123–1125
 Richwin (Toul) († 1124), Bischof von Toul
 Richwin, Fränkischer Edelfreier, Gründer des Zisterzienser-Klosters Ebrach (1127)
 Ritter Richwin von Rübenach, Domherr in Trier (um 1209)
 Ritter Richwin von Ekerhausen (um 1335)
 Ritter Richwin von Bubenheim (1333–1380/85)
 Richwin von Manendal († 1368) (verheiratet mit Anna, uneheliche Tochter Kaiser Karl IV.)
 Richwin von Lorch, Abt des Klosters Eberbach († 1471)
 Johann Richwin (* um 1500; † 1560), deutscher Jurist, Diplomat und Rat mehrerer Kölner und Münsteraner Bischöfe

Es gibt mehrere Orte die auf den Namen Richwin zurückgehen:

 Burg Richwinstein („Reichenstein“ Eifel, ab 1131 Kloster des Prämonstratenser-Ordens)
 Villa Richwini, Ortschaft in Rumänien/Siebenbürgen, siehe Richiș

Siehe auch:
 Richwien
 Reichwein